Leroy se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 André Leroy
 Jean-François Leroy